Dyna kan syfta på:
 Dyna – mjuk möbeldetalj att sitta på; jämför kudde och madrass
 Erektion hos det kvinnliga könsorganet

Geografiska platser

Antarktis 

 Dyna (kulle i Antarktis),

Norge 

 Dyna fyr, Oslofjorden,

Svalbard och Jan Mayen 

 Dyna (ö), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar